PH, Ph, ph, pH может означать:
 PH — авиационный регистрационный префикс для Нидерландов.
 PH — крестообразный шлиц типа Phillips
 PH — код ИАТА для Polynesian Airlines.
 PH 75 — проект универсального атомного вертолётоносца ВМС Франции.
 Ph — краткое обозначение в органической химии фенильной группы.
 ph — диграф, используемый в орфографиях нескольких языков, использующих латинское письмо.
 ph — фот (единица измерения).
 .ph — национальный домен верхнего уровня для Филиппин.
 pH — водородный показатель.
 pH-метр — прибор для измерения водородного показателя.